Le groupe de M101 comprend au moins 80 galaxies situées dans les constellations de la Grande Ourse et des Chiens de chasse. La distance moyenne entre ce groupe et la Voie lactée est de .

Distance du groupe de M101 
Le groupe de M101 est très dispersé car il comprend plusieurs sous groupes décrits par A. M. Garcia ainsi que des galaxies situées hors de ces groupes. La vitesse radiale de plusieurs galaxies du groupe de M101 est trop petite et on ne peut pas utiliser la Loi de Hubble-Lemaître pour calculer leur distance. Il existe cependant pour plusieurs d'entre elles des mesures indépendantes du décalage qui nous indiquent que leur distance se situe entre 3,9 et 25,5 parsecs.

Membres 
Le tableau ci-dessous liste les 80 galaxies qui sont indiquées dans l'article d'Abraham Mahtessian publié en 1998. 

Plusieurs galaxies de la liste de Mahtessian se retrouvent également dans d'autres groupes décrits par A.M. Garcia, soit le groupe de NGC 3631, le groupe de NGC 3898, le groupe de M109 (NGC3992), le groupe de NGC 4051, le groupe de M106 (NGC 4258) et le groupe de NGC 5457.

Plusieurs galaxies des six groupes de Garcia ne figurent pas dans la liste du groupe de M101 de Mahtessian. Il y a plus de 120 galaxies différentes dans les listes des deux auteurs. Puisque la frontière entre un amas galactique et un groupe de galaxie n'est pas clairement définie (on parle de 100 galaxies et moins pour un groupe), on pourrait qualifier le groupe de M101 d'amas galactique contenant plusieurs groupes de galaxies. 

Le groupe de M101 fait partie de l'Amas de la Grande Ourse qui se trouve dans le superamas de la Vierge, dont fait partie le Groupe local où se trouve la Voie lactée.

1 Trois mesures et moins.
2 M109 possède au moins trois galaxies satellites, soit UGC 6923, UGC 6940 et UGC 6969. Seule la galaxie UGC 6923 apparaît dans la liste de Mahtessian.
3 Mahtessian emploie une désignation non conventionnelle et malheureuse qui rend difficile la recherche équivalente de la galaxie, par exemple l'abréviation 1153+5043 pour CGCG 1153.9+5043. Avec cette dernière désignation, on trouve facilement que cette galaxie est UGC 6917. Les abréviations employées par Mahtessian sont toujours introuvables sur les bases de données et il faut faire une recherche en ajoutant les chiffres de 0 à 9 pour x dans la désignation CGCG 1153.x+5043.
 
Le site DeepskyLog permet de trouver aisément les constellations des galaxies mentionnées dans ce tableau ou si elles ne s'y trouvent pas, l'outil du site constellation permet de le faire à l'aide des coordonnées de la galaxie. Sauf indication contraire, les données proviennent du site NASA/IPAC.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Constellation de la Grande Ourse
Constellation des Chiens de chasse
Amas de la Grande Ourse
Superamas de la Vierge
Groupe de galaxies